Андроник Комнин (, Andronicus Comnenus, * 1108 в Константинопол, † есента 1142) е вторият син на византийския император Йоан II Комнин (1118 – 1143) и на Пирошка Арпад (Ирина Унгарска), дъщеря на Ласло I, краля на Унгария (1077 – 1095).

По-голям брат е на византийския император Мануил I Комнин.

Андроник получава от баща си титлата севастократор и заедно с брат си Алексий е потенциален наследник на имперския престол. През 1142 г. брат му Алексий умира в Анталия по време на военен поход на баща им и Андроник тръгва с по-малкия си брат Исак, за да върнат тялото му в Константинопол. По пътя Андроник се разаболява и умира. Исак погребва двамата си братя.

Семейство 
Андроник е женен за Ирина Ениадиса (Ειρήνη Αινειάδισσα, † 1150/1151), с която има децата:
 Мария Комнина, омъжена първо за Теодор Дасиот, после за Йоан Кантакузин.
 Йоан Дука Комнин (* 1128, † 17 септември 1176), стратег (военен комендант) на Сердика (София), дука на Кипър (1155 – 1176), жени се 1146 г. за Мария Таронитиса от арменския род на Таронитите, клон на Багратидите; дъщеря му Мария става кралица на Йерусалим.
 Теодора Комнина († 2 януари 1184), втората съпруга на австрийския херцог Хайнрих II Язомиргот и майка на Леополд V.
 Евдокия Комнина, два пъти омъжена, последен съпруг – Михаил Гавра. Била метреса на Андроник I Комнин.
 Алексий Комнин, протосеваст, женен за Мария Дукина. След смъртта на Мануил I Комнин, става любовник на неговата вдовица Мария Антиохийска. Бил регент на нейния малолетен син Алексий II Комнин.

Източници

Литература 
 Cawley, C.; Byzantium 2 in Medieval Lands Byzantium 1057 – 1204
 Никита Хониат, Imperium Alexii Comneni Porphyrogeniti Manuelis filii, 1, p. 293

Комнини